

Значення 
 Салідарнасць (укр. Солідарність) — білоруська газета та вебсайт.
 Солідарність — активне співчуття яким-небудь діям, думкам; спільність поглядів, інтересів.
 Солідарність (профспілка) — незалежна професійна спілка робітників, створена у вересні 1980 року в Польщі, що згодом переросла у широкий суспільно-політичний рух і зробила значний внесок у боротьбу польського народу з комуністичним режимом.
 Всеукраїнське жіноче об'єднання «Солідарність» — український рух за обстоювання інтересів жінок.
 Партія «Громадянська солідарність» — політична партія України. Зареєстрована Міністерством юстиції України 25 березня 2005 року.
 Партія «Солідарність жінок України» — українська політична партія, створена 23 грудня 1999 року.
 Солідарність (партія) — українська політична партія, створена Петром Порошенком 28 лютого 2001 року.

Див. також 

 Солідаризм — стратегія мобілізації соціуму в період серйозних криз або загроз.

Джерела